Hoinkis ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hoinkis (1887–1955), deutscher Schriftsteller
 Ewald Hoinkis (1897–1960), deutscher Fotograf

Außerdem:
 Rudolf Hoinkis GmbH, Süßwarenhersteller in Görlitz, der Gründer erfand 1896 die Liebesperlen

Siehe auch:
 Hoinkes
 Hoinkes Peak